Kazimierz Górny (ur. 1936) – polski oficer, pułkownik dyplomowany Wojska Polskiego
 Kazimierz Górny (ur. 1937) – polski duchowny rzymskokatolicki, biskup pomocniczy krakowski, biskup diecezjalny rzeszowski